Ado puede referirse a:

Ado, ciudad nigeriana del estado de Benue.
Ado Ekiti, ciudad nigeriana del estado de Ekiti.
Ado, exfutbolista brasileño.

ADO pueden ser las siglas que se refieran a:

 ActiveX Data Objects, mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con las bases de datos.
 Los Autobuses de Oriente "ADO", empresa mexicana de autotransporte.
 La Asociación Deportes Olímpicos, institución española que apoya la preparación de los atletas olímpicos por medio del llamado Programa ADO.
 La Asociación de Deportistas Olímpicos de Chile.
 La Asociación Deportiva Orizabeña, antiguo equipo de fútbol de México.
 La Ayuda al Deporte Olímpico.
La Autodefensa Obrera, extinta guerrilla colombiana.
El documento contable que acumula las fases de Autorización, Disposición y reconocimiento de la Obligación.

Siglas